Васи́лий Давы́дов: 
 Давыдов, Василий Иннокентьевич (1919—1968) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Василий Кузьмич (1917—1992) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Василий Львович (1792—1855) — декабрист.